Nanyue ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

ein altes Reich im Süden Chinas, siehe Nan-Yue;
den Stadtbezirk Nanyue (南岳区) der bezirksfreien Stadt Hengyang, Provinz Hunan, China, siehe Nanyue (Hengyang).